NRW – skrót od niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (niem. Nordrhein-Westfalen)
 NRW – butelka wielorazowego użytku o pojemności 0,5 l

Zobacz też:
 NRW.INVEST